Uz pode referir-se a:
 Uz (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Uz (Bíblia), o nome de dois personagens citados na Bíblia.
 Uz (Portugal), aldéia no distrito de Braga, onde foi ralizado o filme Volta à Terra;
 Terra de Uz, a pátria de Jó, de acordo com O Livro de Jó, do Antigo Testamento.
 uz é o código ISO 639-1 para a língua uzbeque 

e ainda:
 .uz é o código TLD na Internet para o Uzbequistão

Desambiguação